Stati Uniti d'America
 Caryville – città della Contea di Washington, Florida
 Caryville – città della Contea di Campbell, Tennessee